Horvátország
 Kujnik, falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Kujnik, falu Oriovac községben, Bród-Szávamente megyében